Richiesta di integrazione (margin call) – strumento finanziario
Margin Call  – film del 2011